Кацов може бити:

 Кацов, општина у немачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија
 Кацов (Кутна Хора), варошица у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република